Ilsa Lima Monteiro (Itaqui, 17 de setembro de 1947 — Itaqui, 2004) foi uma escritora brasileira.

Biografia 
Ilsa Lima Monteiro nasceu no dia 17 de setembro de 1947 em Itaqui, mas foi criada em Porto Alegre. Ela escrevia para jornais de Porto Alegre e Belo Horizonte e publicou seu primeiro livro.

Ilsa é autora de várias obras, e gostava de escrever para o público jovem. Ela foi premiada pelo Clube do Livro de São Paulo, por seu livro "Boletim cor-de-rosa". Um de seus livros, "Donos das Ruas", foi escrito atendendo ao pedido de uma leitora.

Ilsa faleceu em 2004, com um AVC. Ela deixou três filhos.

Livros 

 1986 - Boletim Cor-de-Rosa
 1982 - Endereço Comum
 1981 - A Hora Coincidente
 1993 - Abram a Porta pro Papai
 1994 - Quem Fica com Felipe?
 1999 - Donos das Ruas

Nascidos em 1947
Naturais de Itaqui
Naturais do Rio Grande do Sul
Escritoras do Brasil
Escritores do Rio Grande do Sul
Mortos em 2004